Scharowsky ist der Familienname folgender Personen:

 Günther Scharowsky (1891–1953), deutscher Wirtschaftsmanager
 Justus Scharowsky (* 1980), deutscher Hockeyspieler